Korsblomst har flere betydninger:
 Korsblomst (arkitektur) – en lille udsmykning
 En plante som tilhører Korsblomst-familien
 Blomsten på en sådan plante.